Сетон может означать:

Персоналии

Фамилия 
 Сетон, Елизавета Анна (1774—1821) — святая Римско-Католической Церкви.
 Сетон, Мария (1542—1615) — фрейлина королевы Марии I.

Составные фамилии 
 Сетон-Томпсон, Эрнест (1860—1946) — канадский писатель, художник-анималист, естествоиспытатель и общественный деятель британского происхождения.
 Сетон-Уотсон, Роберт Уильям (1879—1951) — британский государственный деятель, публицист и историк.

Имя 
 Ллойд, Сетон  (1902—1996) — английский археолог.

См. также 
 Ситон